On trouve mention de deux batailles de Jerez:
 La bataille de Jerez de la Frontera de 711, plus connue sous le nom de bataille de Guadalete, au cours de laquelle les armées d'invasion musulmanes défont l'armée wisigothe de Rodéric (voir Conquête musulmane de l'Hispanie).
 La bataille de Jerez de los Caballeros de 1231, épisode de la Reconquista au cours duquel l'armée castillane défait l'armée maure.

Homonymie